Премія «Сатурн» за найкращу телевізійну презентацію — категорія премії Сатурн, яку вручає Академія наукової фантастики, фентезі та фільмів жахів. Категорія заснована у 1995 році.

Лауреати і номінанти

1995-2000

2001-2010

2011-2021

Посилання 

 Official Site
 Internet Movie Database: 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st, 32nd, 33rd, 34th, 35th, 36th, 37th, 38th, 39th, 40th, 41st, 42nd, 43rd

Сатурн (премія)
Нагороди, засновані 1995